Appart peut faire référence à :
 un appart, diminutif d'appartement ;
 L'Appart, série télévisée française ;
 L'Appart du , série télévisée canadienne ;
 Chasseurs d'appart', émission de télévision française ;
  (né en 1959), juriste belge ;
  (née en 1931), escrimeuse belge.

Voir aussi 

 
 Aparté

Homonymie de patronyme